Vyssjaja chokkejnaja liga 2015/2016 var den sjätte säsongen av den ryska ishockeyserien Vyssjaja chokkejnaja liga (VHL). Seriespelet vanns av THK Tver och slutspelet (Bratina Cup) vanns av Neftianik Almetievsk efter finalseger mot Izjstal Izjevsk. Totalt 26 lag deltog i serien som spelades som en rak serie, där varje lag spelade 49 omgångar och de 16 främsta gick vidare till slutspel.

Deltagande lag
Sedan förra säsongen hade HK Kuban och HC Lipetsk lämnat serien och Chimik Voskresensk, Zvezda-VDV Dmitrov och Zvezda Tjechov tillkommit. Dessutom återkom Kristall Saratov efter en säsongs bortavaro. SKA Karelia flyttade tillbaka till Sankt Petersburg och tog namnet namnet SKA-Neva. Totalt deltog 26 lag, men Zvezda-VDV Dmitrov uteslöts under seriens gång på grund av stora skulder, bl.a. till VHL. Uteslutningen skedde efter precis 25 matcher så alla lag hade hunnit möta dem en gång, därför kunde lagens inspelade poäng räknas med i den slutgiltiga sammanräkningen.

Poängtabell

Hela ligan

Bratina Cup
De sexton främsta lagen i seriespelet gick vidare till slutspel om Bratina Cup. Mötena spelades i bäst av sju matcher. Cupen vanns av det tartariska laget HK Neftianik Almetievsk som besegrade HK Izjstal Izjevsk från Udmurtien med 4–1 i matcher.

Källor

Se även
Kontinental Hockey League 2015/2016

2015 i Kazakstan
2015 i Ryssland
2016 i Kazakstan
2016 i Ryssland
Säsonger av Vyssjaja chokkejnaja liga